Santeufemia è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente abruzzese, è presente prevalentemente nell'aquilano.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 7 presenze.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani